Стари град је градско насеље у градској општини Стари град, у граду Београду. Према попису из 2002. било је 55.543 становника (према попису из 1991. било је 70.791 становника).

Демографија 
У насељу Стари град живи 47.382 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 43,9 година (41,5 код мушкараца и 45,9 код жена). У насељу има 24.040 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,31.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији